Monnaie steht für:
 Monnaie, französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Monnaie de Paris, staatliche französische Münzprägeanstalt
 Monnaie royale canadienne, Königlich Kanadisches Münzamt
 Hôtel de la Monnaie (Vic-sur-Seille), Vic-sur-Seille, Département Moselle, Region Lothringen
 Hôtel des Monnaies de Cluny, Haus in der französischen Gemeinde Cluny
 Brüsseler Opernhaus La Monnaie/De Munt